La Copa Africana de Clubes Campeones 1976 fue la duodécima edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 12 de diciembre, en el Estadio 5 de julio de 1962, de la ciudad de Argel. Contó con la participación de 25 equipos. El equipo ganador del evento fue Mouloudia de Argelia, tras vencer en penales por 4:1 a Hafia de Guinea, en una final a doble partido que acabó en el tiempo reglamentario con resultado 0:3 y 3:0. De esta forma, Mouloudia obtuvo su primer título en este evento.

Primera Fase

|}
1 Okoume FC y ASFAN abandonaron el torneo.

Segunda Fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1976 en RSSSF

1976
Fútbol en 1976
MC Alger